Waldenström ist der Name folgender Personen:

 Alfred Waldenström (1843–?), schwedischer Politiker
 Jan Waldenström (1906–1996), schwedischer Internist
 Henning Waldenström (1877–1972), schwedischer Orthopäde
 Johan Waldenström (1838–1879), schwedischer Arzt
 Paul Petter Waldenström (1838–1917), schwedischer Theologe

Siehe auch:
 Morbus Waldenström